Canneto peut désigner :
 Canneto Pavese, commune italienne de la province de Pavie (Lombardie)
 Canneto sull'Oglio, commune italienne de la province de Mantoue (Lombardie)